Парарептилії (Parareptilia) — збірна, можливо, штучна, група примітивних чотириногих. Термін запропонований Е. Олсоном в 1947 році. Різні класифікації дають різний склад для цієї групи. Так, згідно з М. Ф. Івахненком (2001), парарептилії — підклас в класі рептиліоморф (Reptiliomorpha). У цій схемі до складу парарептилий входять сеймуріаморфи, проколофони (надряд Procolophonomorpha) і хелоніаморфи (надряд Cheloniamorpha). У останній надряд входять никтеролетери, токозаври, лантанозухи, ріпейазаври, парейазаври і черепахи. В цілому в цій класифікації парарептилії виглядають природною групою, що виникла від амфібій (анамній) предків-сеймуріаморф, незалежно досягла амніотного рівня і привела у результаті до появи сучасних черепах.

У західних кладистичних класифікаціях парарептилії приймаються як підклас рептилій (тобто включають тільки амниот) і прирівнюються до анапсид. У такому варіанті група включає діадектів, лімносцелисів, болозаврів, мезозаврів, усі групи вищих "парарептилій", а також, у ряді класифікацій - капторинід. Сеймуріаморфи виключені з групи.

Кладограма

Джерела 
 , 3rd ed. 2004 ISBN 0-632-05637-1
 
 
 

 
  (abstract)

Посилання 
 Parareptilia
 re Reptilian Subclass Parareptilia?  - Dinosaur Mailing List archives

Плазуни